Byczyna (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Byczyna (gromada w powiecie kluczborskim)
 Byczyna (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)